Der rote Reiter steht für:

 Der rote Reiter (1919), deutscher Stummfilmwestern von Fred Stranz
 Der rote Reiter (1923), deutscher Stummfilm von Franz W. Koebner
 Der rote Reiter (1935), deutscher Spielfilm von Rolf Randolf
 Der rote Reiter (1970), DEFA-Film von Walter Beck

Der Rote Reiter steht für:

 Der Rote Reiter, deutsche Künstlergruppe

Siehe auch:
 Roter Ritter